Апо́криф:
 Апокриф — религиозный текст о событиях святой истории, не признаваемый церковью каноническим.
 Апокриф — произведение или сообщение недостоверное, подложное, сомнительного происхождения.
 Апокриф — книга, написанная на основе уже существующей, но трактующая мир оригинальной книги с другой точки зрения.
 Апокриф — 16-й эпизод 3-го сезона сериала «Секретные материалы».
 Апо́криф — план «Обливиона», принадлежащий даэдрическому принцу Хермеусу Море в серии игр «The Elder Scrolls».
 «Апокриф» — телепрограмма телеканала «Культура»; автор и ведущий Виктор Ерофеев.

Примечания